Otto Wagner (1877–1962), nadburmistrz Wrocławia
 Otto Koloman Wagner (1841–1918), austriacki architekt
 Otto Emmerich Wagner (1864–1945), austriacki architekt, syn Ottona Kolomana